Round Rock kan verwijzen naar:
Round Rock (Arizona), een plaats in Apache County, Arizona, Verenigde Staten
Round Rock (Texas), een plaats in Travis County en Williamson County, Texas, Verenigde Staten
Round Rock (rots), een boven het water uitstekende rots in Helen Reef in de Palause staat Hatohobei